A86 oder A 86 steht für:
 Bundesautobahn 86 in Deutschland
 Autoroute A86 in Frankreich
 A86 road, Fernstraße im Vereinigten Königreich
 A86 (Software) ein Assembler für x86-Prozessoren

A86